Schönhaid ist der Ortsname von

 Schönhaid (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schönhaid (Wiesau), Ortsteil des Marktes Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Schönhaide
 Schönheide